

Anno 
 415 o 415 a.C.

Codici 
 415 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Kambah, presso Canberra, nel Nuovo Galles del Sud, in Australia

Matematica 
 415 – numero